РЛП — аббревиатура. Может означать:

 Радикальная левая партия
 Радиолокационный пост
 Региональный ландшафтный парк